Li Xueyao (; ur. 11 kwietnia 1995) – chińska skoczkini narciarska.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 stycznia 2011 roku w Schonach podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 62,0 m na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Chińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1995